Сикандар-шах — имя нескольких мусульманских правителей.

Индия 
 Ала ад-дин Сикандар-шах I — султан Дели из династии Туглакидов в 1393 году.
 Сикандар-шах Лоди (Сикандар-шах II) — султан Дели из династии Лоди в 1489—1517 годах.
 Сикандар-шах Сури (Сикандар-шах III) — султан Дели из династии Сури в 1555 году.
 Сикандар-шах I Бут-шикан — султан Кашмира из династии Свати (Шах-Миридов) в 1389—1413 годах.
 Сикандар-шах II — султан Кашмира из династии Свати (Шах-Миридов) в 1517—1517 годах.
 Сикандар-шах — султан Мадурая в 1370—1378 годах.
 Сикандар-шах — султан Гуджарата из династии Музаффаридов в 1526 году.
 Сикандар-шах I — султан Бенгалии из династии Ильяс-шахов в 1358—1390 годах.
 Сикандар-шах II — султан Бенгалии из династии Ильяс-шахов в 1481 году.

См. также 
 Сикандар Баг — сад, расположенные в Лакхнау.